Marazza – cognome italiano
 Achille Marazza – politico e antifascista italiano
 Aldo Marazza – pilota automobilistico italiano
 Marina Marazza – romanziera e saggista italiana